

Geografia 
 Caylus – comune francese situato nel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione dell'Occitania

Persone 
 Anne-Claude-Philippe de Tubières, conte di Caylus (1692-1765) – archeologo, pittore e antiquario francese
 Charles de Caylus (1669-1754) – vescovo francese
 Ernest Caylus (1813-1878) – giornalista e ufficiale francese
 Jacques de Lévis, Conte di Caylus (1554-1578) – nobile francese
 Marthe-Marguerite Le Valois de Villette de Mursay, contessa di Caylus (1672-1729) – scrittrice francese

Altro 
 Caylus – gioco da tavolo in stile tedesco di William Attia